Ваге Давтян:
 Давтян, Ваге (1974—2019) — армянский певец.
 Давтян, Ваге Самвелович (род. 1986) — доктор политических наук, профессор Российско-армянского (Славянского) университета.
 Давтян, Ваге (род. 1983) — армянский футболист.